Uranienborg peut désigner :
 Uranienborg, quartier d'Oslo
 Uraniborg, le nom donné au palais et à l'observatoire de l'astronome danois Tycho Brahe